Бирсуат — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бирсуат — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Бирсуат — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.